Holzach steht für:

 Holzach (Familie), Schweizer Familie
 Holzach (Schwandorf), Teilort von Schwandorf, Gemeinde Neuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Holzach, Figur in der Novelle Der Freihof von Aarau von Heinrich Zschokke
 Holzach (Schmutter), linker Zufluss der Schmutter nahe Holzhausen, Gemeinde Gablingen, Landkreis Augsburg, Bayern

Holzach ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Holzach (1836–1905), Schweizer Unternehmer

 Friedrich Holzach (1783–1818), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Georg Holzach (* 1963), deutscher Fernsehjournalist
 Hans Cosmas Holzach (um 1518–1595), Schweizer Arzt

 Konrad Holzach († 1443), Schweizer Kleriker
 Michael Holzach (1947–1983), deutscher Journalist und Buchautor
 Onophrion Holzach (um 1504–1552), Schweizer Kaufmann und Politiker
 Oswald Holzach († 1495), Schweizer Politiker 
 Robert Holzach (1922–2009), Schweizer Bankmanager
 Samuel Holzach (1536–1616), Schweizer Arzt